Бен Вишо (; Клифтон, Бедфордшир, 14. октобар 1980) је енглески глумац. Познат је по улогама у филмовима Парфем: Хронологија једног злочина, Нисам ту: Прича о Бобу Дилану, Атлас облака и Скајфол. Тренутно глуми главну улогу у британској мини-серији Лондонски шпијун.

Филмографија 

|-
| 1999 || Ров || The Trench || Џејмс Деми || 
|-
| 1999 || || The Escort || Џеј || 
|-
| 2001 || Беба || Baby || Мали Џо || кратки филм
|-
| 2001 || Мој брат Том || My Brother Tom || Том || Британска независна филмска награда за новог глумца Награда за најбољег глумца на Филмском фестивалу у Сочију
|-
| 2002 || Духовно дивљање || Spiritual Rampage || || кратки филм 
|-
| 2003 || Спреман кад и ти г. Макгил || Ready When You Are Mr. McGill || Бруно || 
|-
| 2003 || || The Booze Cruise || Данијел || 
|-
| 2004 || 77 кревета || 77 Beds || Ишмаел || кратки филм
|-
| 2004 || Истрајна љубав || Enduring Love || Спад || 
|-
| 2004 || У вртлогу злочина || Layer Cake || Сидни || 
|-
| 2005 || || Stoned || Кит Ричардс || 
|-
| 2006 || Парфем: Хронологија једног злочина || -{Perfume: The Story of a Murderer}- || Жан-Баптист Гренуиј|| Награда Бамби за најбољи филм номинација - БАФТА за будућу звезду номинација - Награда Европске филмске академије за најбољег глумца
|-
| 2007 || Нисам ту || -{I'm Not There}- || Артур || 
|-
| 2008 || Повратак у Брајдсхед || -{Brideshead Revisited}- || Себастијан Флит || 
|-
| 2009 || Међународна превара || The International || Рене Антал || 
|-
| 2009 || Сјајна звезда || Bright Star || Џон Китс || 
|-
| 2009 || Љубав мржња|| Love Hate || Том || кратки филм 
|-
| 2010 || Бура || The Tempest || Аријел || 
|-
| 2012 || Скајфол || Skyfall || Кју || 
|-
| 2012 || Атлас облака || Cloud Atlas || слуга на броду Роберт Фробишер касир Џорџет припадник племена || 
|-
| 2013 || || -{Beat}- || неименован || кратки филм
|-
| 2013 || Нулта теорема || -{The Zero Theorem}- || доктор 3 || 
|-
| 2013 || Тинејџерско доба || Teenage || наратор || документарац 
|-
| 2013 || Дани и ноћи|| Days and Nights || Ерик || 
|-
| 2014 || || Lilting || Ричард || 
|-
| 2014 || Меда Педингтон || Paddington || Педингтон || глас
|-
| 2015 || Муза || The Muse || Едвард Дантан || кратки филм
|-
| 2015 || Јастог|| -{The Lobster}- || хроми човек ||
|-
| 2015 || || -{Unity}- || наратор || документарац 
|-
| 2015 || Суфражеткиња || -{Suffragettе}- || Сони ||
|-
| 2015 || Данска девојка|| -{The Danish Girl}- || Хенрик ||
|-
| 2015 || Спектра || -{Spectre}- || Кју ||
|-
| 2015 || У срцу мора || -{In the Heart of the Sea}- || Херман Мелвил || документарац 
|-
| 2021 || Није време за умирање || -{No Time to Die}- || Кју || 
|- 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Енглески глумци
Британски глумци
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
ЛГБТ+ глумци